Giovanni Mingazzini (1859-1929) – włoski lekarz neurolog i psychiatra
 Nicola Mingazzini (ur. 1980) – włoski piłkarz